Denis Izmailov (oroszul:Денис Измайлов) (Alma Ata, 1977. december 25.–) kazah nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottsága minősítése alapján 2013-ban lett a Premjer-liga játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végez.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Azeri labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2015-től tartja nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített.

Források 

Azeri labdarúgó-játékvezetők
1977-ben született személyek
Élő személyek